A Brit Királyi Haditengerészet három hajója viselte eddig a HMS Good Hope nevet.

Az első Good Hope-ot a franciák elfoglalták 1665-ben
A második Good Hope egy vlieboat volt, melyet a britek a hollandoktól zsákmányoltak 1665-ben, majd 1667-ben eladták
A harmadik Good Hope egy páncélozott cirkáló volt, melyet 1901-ben bocsátottak vízre és 1914-ben süllyedt el a Coronel-foki csatában.

Ezeken kívül volt még egy Good Hope, a HMSAS Good Hope, mely a Dél-afrikai Köztársaság, Loch-osztályú fregattja volt. Ezt a hajót 1944-ben kezdték építeni HMS Loch Boisdale néven, de befejezése előtt átnevezték és a Dél-afrikai Köztársaság haditengerészetének adták.